

Geografia 
 Benz – comune del circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Benz –  comune del circondario rurale del Meclemburgo Nordoccidentale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania

Persone 
 Andrew Benz – ex pallavolista statunitense
 Bertha Benz – pioniera dell'automobile tedesca
 Harald Benz – ex calciatore liechtensteinese
 Josef Benz – bobbista svizzero
 Julie Benz – attrice statunitense
 Karl Benz – inventore tedesco
 Nikki Benz – attrice pornografica e regista canadese
 Rudolf Benz – giudice e politico svizzero
 Wolfgang Benz – storico e scrittore tedesco

Altro 
 Benz & Co – casa automobilistica tedesca
 Daimler-Benz – azienda tedesca
 Mercedes-Benz – azienda automobilistica tedesca del gruppo Daimler